Mark III, Mark 3 ou Mk III qui désigne le troisième modèle d'une série peut faire référence à :
 Armure Mark 3, l'armure principale du personnage fictif Iron Man,
 Bombe atomique Mark 3, la première génération de bombe atomique développée par les États-Unis dont Fat Man fait partie,
 Char Mark III, un char de combat de la première guerre mondiale,
 LDS Mk 3, modèle de Formule 1,
 Lee-Enfield Mark III, fusil des troupes britanniques et du Commonwealth de 1907 au début des années 1960,
 Metal Gear Mk.III, petit robot assurant la communication entre snake et otacon dans le jeu vidéo ,
 Sega SG-1000 Mark III, une console vidéo précédant la Master System sortie en 1985,
 Sten Mk III, fusil mitrailleur britannique,
 Têtes nucléaires tactiques Mark III, armes fictives inventées dans la série télévisée Stargate SG-1,
 Télescope Mark III, télescope succédant au radiotélescope Mark II,
 Véhicule de l'avant blindé, une variante nommé VAB Mark III,
 Voiture Mark 3, type de voiture du train royal britannique.

Voir aussi 
 Système de désignation de modèles Mark,